Maria Dolors Calvet i Prats (1907-1988), pianista i pedagoga vilafranquina
 Maria Dolors Calvet i Puig (1951), política, diputada i tinent d'alcalde de l'ajuntament de Sabadell i professora universitària